Osoby o nazwisku Bondar:
 Adam Bondar – polski sztangnista
 Aleksandr Bondar – radziecki lotnik
 Andrij Bondar – ukraiński pisarz
 Anna Bondár – węgierska tenisistka
 Ewa Bondar – polska espernantystka
 Ksienija Bondar – rosyjska siatkarka
 Leonid Bondar – Leoncjusz, biskup rosyjskiego kościoła prawosławnego
 Ołeksandr Bondar – ukraiński futsalista
 Roberta Bondar – kanadyjska astronautka
 Wałerij Bondar – ukraiński piłkarz

Planetoidy:
 (13693) Bondar